Marcus Valerius Messalla Corvinus är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Valerius Messalla Corvinus (konsul 31 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Valerius Messalla Corvinus (konsul 58), romersk politiker